Le terme de pierre noire peut désigner :

 la Lapis Niger, très ancienne inscription latine trouvée dans le forum à Rome
 la Pierre noire, pierre enchâssée dans la Ka'ba  de la grande mosquée de La Mecque ;
 la pierre noire d'Émèse ;
 En dessin, une pierre noire est un crayon au tracé d'un noir mat et profond.
 Une pierre noire est utilisée pour soigner les morsures de serpent.